Polyphony (in inglese, "polifonia") può riferirsi a:
Polyphony – EP dei Dragon Guardian del 2012
Polyphony Digital – azienda giapponese sviluppatrice di videogiochi